Die A Grupa 2004/05 war die 81. Spielzeit der höchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Die Saison begann am 6. August 2004 und endete am 28. Mai 2005.

Meister wurde ZSKA Sofia.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Am Saisonende stiegen die letzten drei Mannschaften direkt in die B Grupa ab.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Liste der Bulgarischen Fußball-Meister bei rsssf.com
 Saison 2004/05 bei wildstat.com

Einzelnachweise 

2004
Fußballsaison 2004/05